Андрия Гаврилович (, род. , Белград, СФРЮ) — сербский баскетбольный тренер.

Карьера 
Гаврилович начал тренерскую карьеру в 1986 году, когда стал тренером в юношеских командах «Црвены звезды».

В сентябре 1992 года Гаврилович переехал в итальянский город Бормио. До 2003 года Андрия был тренером в нескольких академических командах Милана и в юношеской команде до 16 лет «Розето Шаркс». С 2003 по 2006 годы был ассистентом главного тренера в «Виртусе» (Болонья), а затем был ассистентом в испанской «Уникахе».

В 2008 году Гаврилович переехал в Россию и стал ассистентом Ацо Петровича в УНИКСе. В 2009 году Андрия перешёл в «Химки» и провёл в них 7 лет.

В июле 2018 года Гаврилович стал ассистентом главного тренера в «Црвене звезде». В октябре 2019 года Гарилович был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Милана Томича. В ноябре Андрия вновь вернулся на должность ассистента в «Црвене звезде».

В июне 2021 года Гаврилович стал ассистентом Серджо Скариоло в болонском «Виртусе».

Достижения

В качестве ассистента главного тренера 
  Обладатель Еврокубка (3): 2011/2012, 2014/2015, 2021/2022
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2010/2011
  Чемпион Адриатической лиги: 2018/2019
  Обладатель Суперкубка Адриатической лиги: 2018
  Чемпион Сербии: 2018/2019
  Обладатель Кубка России: 2008/2009
  Обладатель Суперкубка Италии: 2021

Примечания 

Баскетбольные тренеры Сербии и Черногории
Баскетбольные тренеры Сербии
Тренеры БК «Црвена звезда»